

Новоукраїнка — місто, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новоукраїнка — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Новоукраїнка — село, Волинська область, Луцький район
 Новоукраїнка — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Новоукраїнка — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новоукраїнка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новоукраїнка — село, Донецька область, Волноваський район, Великоновосілківська селищна громада
 Новоукраїнка — село, Донецька область, Волноваський район, Вугледарська міська громада
 Новоукраїнка — село, Донецька область, Покровський район, Добропільська міська громада
 Новоукраїнка — село, Донецька область, Покровський район, Покровська міська громада
 Новоукраїнка — село, Запорізька область, Василівський район
 Новоукраїнка — село, Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Новоукраїнка — село, Запорізька область, Запорізький район, Павлівська сільська громада
 Новоукраїнка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Новоукраїнка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Новоукраїнка — село, Миколаївська область, Баштанський район, Березнегуватська селищна громада
 Новоукраїнка — село, Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Новоукраїнка — село, Миколаївська область, Баштанський район, Привільненська сільська громада
 Новоукраїнка — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Новоукраїнка — село, Одеська область, Березівський район
 Новоукраїнка — село, Одеська область, Болградський район
 Новоукраїнка — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Новоукраїнка — село, Рівненська область, Дубенський район
 Новоукраїнка — село, Сумська область, Охтирський район
 Новоукраїнка — село, Харківська область, Лозівський район
 Новоукраїнка — село, Харківська область, Богодухівський район
 Новоукраїнка — село, Херсонська область, Генічеський район
 Новоукраїнка — село, Херсонська область, Скадовський район
 Новоукраїнка — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Новоукраїнка — село, Черкаська область, Черкаський район
 Новоукраїнка — селище, Луганська область, Ровеньківський район
 Новоукраїнка — селище, Черкаська область, Звенигородський район

 Новоукраїнка — колишнє село Криничанського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 5 березня 1992 року

Новоукраїнка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Новоукраїнка — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Новоукраїнка — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Українка (значення)
 Нова Українка (Каховський район) — колишнє село в Херсонській області.

Примітки